Stadtkino ist der Name mehrerer Kinos:

 Stadtkino Basel
 Stadtkino (Wien), gegründet 1981 von der Stadt Wien
 Stadtkino Salzburg, ehemaliges Kino im Besitz der Stadt Salzburg, heute ein Veranstaltungszentrum, siehe Szene (Veranstaltungsort)
 Stadtkino Villach
 Stadtkino Bruck an der Mur